BIXI Toronto est le système de vélos en libre-service de Toronto créé en mai 2011. Le service Bixi de Toronto propose environ 6 850 vélos répartis sur 625 stations.

Historique

Description

Voir aussi

Articles connexes 

 Vélopartage
 Vélos en libre-service

Liens externes 
 Site officiel 
 Fonctionnement du Bixi

Vélopartage au Canada
Transport à Toronto